Мага может означать:

 Мага (приток Бердяшки)
 Мага, Золтан (род. 1974) — венгерский скрипач-виртуоз.
 Мага, Кутуку Юбер (1916—2000) — бенинский государственный деятель, первый президент Республики Дагомея.
 Мага, Отмар (1929—2020) — немецкий дирижёр.
 Мага, Пётр Петрович (род. 1971) — украинский телеведущий, актёр и автор песен.
 Мага (царь Харакены)
 Мага — сокращение имени Магомет.
 Мага — песня Тимати.